Кушнарёвка () — село,
Дмитровский сельский совет,
Верхнеднепровский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1221084105. Население по переписи 2001 года составляло 20 человек.

Географическое положение 
Село Кушнарёвка находится на расстоянии в 2 км от села Марьяновка.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Примечания